Surin může být:

Místo
 Surin (Deux-Sèvres), obec ve Francii v departementu Deux-Sèvres
 Surin (Vienne), obec v departementu Vienne
 Provincie Surin, provincie v Thajsku
 Surin (Thajsko), hlavní město stejnojmenné provincie
 Surin (ostrov), thajský ostrov

Příjmení
 viz Surin (příjmení)